Desa Mojopuro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojopuro (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,88), Jawa Tengah, 
 Desa Mojopuro (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,08), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar